Esta é uma lista das 88 constelações modernas em ordem decrescente de sua área aparente no céu, medida em graus quadrados. 

Nota:

* A Serpente é dividida em duas partes: Cabeça da Serpente (Serpens Caput), 429 gr. qd., e Cauda da Serpente (Serpens Cauda), 208 gr. qd..

Fonte 
 Artigo na Wikipédia em inglês.